Margaret Court ha battuto in finale Evonne Goolagong 2–6 7–6 7–5.

Teste di serie
 Margaret Court (Campionessa)
 Evonne Goolagong (finalista)
n/a
 Gail Chanfreau (primo turno)
 Patti Hogan (secondo turno)
 Kerry Harris (primo turno)
 Winnie Shaw (semifinalista)
 Helen Gourlay (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Open 1971